«Уэст-Торренс Биркалла» () — футбольный клуб из Аделаиды, Южная Австралия, в настоящее время выступающий в Национальной премьер-лиге Южной Австралии. Один из старейших клубов Австралии. Клуб является старейшим в НПЛ Австралии.

История 
Клуб «Уэст-Торренс» был основан в 1923 году и неоднократно менял своё название. В 1933 году название поменялось на «Биркалла Роверс», в 1979 году — на «Уэст-Торренс Биркалла», в 2002 году — на «Аделаида Гэлакси», а в 2012 году название клуба поменялось на название образца 1979 года.

В начале сезона 2006 года «Гэлакси» вернулась к своим первоначальным цветам команды, жёлтому и чёрному. Клуб был одним из первых участников Суперлиги ФФСА .

Клуб подготовил четырёх игроков сборной Австралии, таких как Алекс Тобин, Ричи Алагич, Джеймс Троизи и Райан Китто. Также клуб подготовил 19 представителей чемпионата штата Южной Австралии.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Достижения 
 «Государственная лига 1 Премьер-лига»
 Обладатель титула: 2021 (1)

 «Кубок Федерации»
 Обладатель титула: 2002 (1)

 «Государственная лига»
 Обладатель титула: 2002, 2005 (2)

Примечания 

Футбольные клубы Австралии